Joan Recasens Farré (Cunit, 1905 - Marsella, 1975), polític català.
 Joan Recasens i Guinot (Barcelona, 1961), polític català.